Als Wundkraut bzw. Wundheilkraut werden verschiedene Pflanzen bezeichnet, die zur Wundbehandlung eingesetzt wurden oder werden, z. B.:

 Ähriges Christophskraut (Actaea spicata L.)
 Arnika (Arnica montana)
 Bittere Schafgarbe (Achillea clavennae)
 Echter Ehrenpreis (Veronica officinalis)
 Echter Wundklee (Anthyllis vulneraria), auch als „Kleines Wundkraut“
 Gewöhnliche Goldrute (Solidago virgaurea), auch als „Heidnisch Wundkraut“
 Fuchssches Greiskraut (Senecio ovatus) und andere Greiskräuter
 Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris)
 Guter Heinrich (Blitum bonus-henricus (L.) Rchb.)
 Sichelblättriges Hasenohr und andere Bupleurum-Arten
auch, insbesondere als „Heidnisch(es) Wundkraut“ (herba sarracenica):
 Gewöhnlicher Wasserdost (Eupatorium cannabinum L.)
 Wald-Habichtskraut (Hieracium murorum L.)
 Greiskraut: Greiskräuter (wie Senecio nemorensis L.)
 insbesondere (als Consolida saracenica) das Fluss-Greiskraut